Niemcy:
 Weisel – dzielnica Ehingen (Donau)
 Weisel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Stany Zjednoczone:
 Weisel – miejscowość w Kalifornii
 Weisel – miejscowość w Pensylwanii